Park est notamment un mot anglais qui signifie  ainsi qu'un patronyme répandu en Corée.

Prénom

Nom de famille 

 Alexandra Park (1989-), actrice australienne,
 , animateur anglais ;
  (1980-), joueur de tennis américain ;
 , metteur en scène de théâtre américain ;
 , théologien méthodiste ;
 , procureur américain ;
  (1957-), musicien américain ;
 , militant anglais ;
 Andy Park (1975-), artiste américano-coréen de comic book ;
 Brad Park (né en 1948), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Esther Park (1876/1877-1910), médecin sud-coréenne ;
 Grace Park (née en 1979), golfeuse sud-coréenne ;
 Grace Park (née en 1974), actrice canadienne d'origine coréenne ;
 Jay Park (né en 1987), chanteur américain ;
 Jihyun Park, exilée nord-coréenne et politicienne locale britannique
 Judith Park (née en 1984), auteure de bande dessinée allemande ;
 Katharine Park (née en 1950), historienne des sciences américaine ;
 Laura Park (née en 1980), auteure de bande dessinée américaine ;
 Linda Park (née en 1978), actrice américano-sud-coréenne ;
 Linda Sue Park (née en 1960), écrivain américain ;
 Lindsey Park, femme politique canadienne de l'Ontario
 Max Park (né en 2001), speedcuber américain ;
 Michael Park (1966-2005), copilote de rallye anglais ;
 Mungo Park (1835-1904), golfeur écossais, frère de Willie Park, Sr. ;
 Mungo Park (1771-1806), explorateur écossais ;
 Nick Park (né en 1958), réalisateur anglais de films d'animation ;
 Park Bum Shin (1946-), écrivain sud-coréen.
 Park Chan-wook (né en 1963), réalisateur et scénariste sud-coréen ;
Park Chan-yeol (né le 1992), rappeur/chanteur (dans le boys-band Exo) et acteur sud-coréen ;
 Park Chung-hee (1917-1979), militaire, homme politique, et président autoritaire de la Corée du Sud ;
 Park Chu-young (né en 1985), joueur de football sud-coréen ;
 Park Dong-ju (né en 1963), cavalier sud-coréen de concours complet ;
 Park Geun-hye (née en 1952), présidente de la Corée du Sud ;
 Park Hae-il (né en 1977), acteur sud-coréen ;
 Park Hee-jin (1931-2015), écrivain sud-coréen ;
 Park Hyeon-wook (né en 1967), écrivain sud-coréen ;
 Park Hye-won (née en 1983), patineuse de vitesse sur piste courte sud-coréenne ;
 Park Jaesam (1933-1997), écrivain sud-coréen ;
 Park Jae-Sang (1977-), chanteur sud-coréen ;
 Park Jang-hyuk (1998-), patineur de vitesse sur piste courte sud-coréen ;
 Park Jang-soon (1968-), lutteur sud-coréen ;
 Park Je-chun (1945), poète sud-coréen ;
 Park Jeong-dae (1965-), écrivain sud-coréen ;
 Park Je-un (1993-), coureur du combiné nordique et sauteur à ski sud-coréen ;
 Park Ji-Min (né en 1995), chanteur et danseur (dans le boys-band BTS) sud-coréen ;
 Park Ji-sung (né en 1981), joueur de football sud-coréen ;
 Park Ji-yoon (1982-), chanteuse sud-coréenne ;
 Park Ji-young (née en 1971), judokate  sud-coréenne ;
 Park Jong-jin (né en 1987), joueur de football sud-coréen ;
 Park Jung Min (né en 1987), chanteur, acteur, danseur et mannequin sud-coréen ;
 Park Kang-jo (né en 1980), joueur de football sud-coréen ;
 Park Keon-woo (né en 1991), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park Ki-jeong (né en 1934), manhwaga sud-coréen ;
 Park Kwang-su (né en 1955), réalisateur  de cinéma coréen ;
 Park Kyoung-doo (né en 1984), escrimeur sud-coréen ;
 Park Kyoung-ho (né en 1993), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park Kyung-mo (né en 1975), athlète sud-coréen, pratiquant le tir à l'arc ;
 Park Kyung-ni (1926-2008), romancière sud-coréenne ;
 Park Sang-hong (né en 1989), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park Sang-hoon (né en 1993), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park Sang-ryung (1940-2017), romancier sud-coréen ;
 Park Sangsoon (1962-), poète sud-coréen ;
 Park Sang-young (né en 1995), escrimeur sud-coréen ;
 Park Seon-ho (né en 1984), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park So-dam (1991-), actrice sud-coréenne ;
 Park Sung-baek (né en 1985), coureur cycliste sud-coréen ;
 Park Sung-hee (née en 1975), joueuse de tennis sud-coréenne ;
 Park Sung-woo (né en 1972), manhwaga sud-coréen ;
 Park Wansuh (1931-2011), auteure sud-coréenne ;
 Park Won-soon (1956-2020), homme politique, militant et avocat sud-coréen, maire de Séoul ;
 Park Yeonghan (1947-2006), auteur sud-coréen ;
 Park Yeonhee (1918-2008), écrivain sud-coréen ;
 Park Yong-rae (1925-1980), poète sud-coréen ;
 Park Young-sun (née en 1960), femme politique sud-coréenne, ministre ;
 Randall Park (né en 1974), acteur, humoriste et scénariste américain ;
 Ray Park (né en 1974), acteur et cascadeur écossais ;
 Reg Park (1928-2007), de son vrai nom Roy Park, culturiste et acteur anglais ;
 Robert E. Park (1864-1944), sociologue américain ;
 Skylar Park (née en 1991), taekwondoïste canadienne ;  
 Stephen Park (1962-), artiste britannique ;  
 Susan Park (né en 1983), actrice américano-coréenne ;
 Tony Park, romancier d'origine australienne vivant en Afrique du Sud ;
 Willie Park, Jr. (1864-1925), golfeur écossais, fils de Willie Park, Sr. ;
 Willie Park, Sr. (1834-1903), golfeur écossais, premier vainqueur de l'Open britannique ;
 Yoon-Sun Park (1980-), auteure de bande dessinée, illustratrice et traductrice coréenne ;
 Yuhyun Park, chercheuse sud-coréenne ;
 Zivka Park (1985-), femme politique française.

Toponyme 

 Park, municipalité rurale canadienne du Manitoba ;
 Park, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Park, ville américaine située au Kansas ;
 Park Point, sommet américain situé dans le comté de Montezuma, au Colorado ;
 Park Point Lookout, tour de guet située sur ce sommet.

Autres  
 Park, film soviétique réalisé par Rasim Ojagov et sorti en 1984 ;  
 Park, salle de cinéma de la ville de Stockholm (Suède) ;
 Adam Park est un personnage de l'univers Power Rangers.
 La transformée de Park, une transformation des systèmes triphasés.

Voir aussi 
 
 

Patronyme sud-coréen
Patronyme anglais